Die BetVictor Scottish Open 2021 waren ein Snookerturnier der Saison 2021/22 der Profitour, das vom 6. bis 12. Dezember ausgetragen wurde. Zum zweiten Mal fand das Turnier nicht in Schottland statt. Im Vorjahr wurde es, wie fast alle Turniere, wegen der COVID-19-Pandemie nach England verlegt. In diesem Jahr sollte es wie die Jahre zuvor in Glasgow stattfinden. Doch dann gab es kurzfristig vertragliche Schwierigkeiten mit dem Austragungsort. In Schottland konnte so spät kein passender Ort mehr gefunden werden und so wurde das Turnier nach Wales verlegt. Es fand im Venue Cymru in Llandudno statt, wo auch die Tour Championship zuhause ist. Die Scottish Open waren das dritte von vier Turnieren der Home Nations Series. Erstmals gab es bei dieser Turnierreihe eine Qualifikationsrunde, die zumindest zum größeren Teil vorab im in der Nordhälfte Englands gelegenen Barnsley ausgetragen wurde. Titelverteidiger war der Weltranglistenerste Mark Selby.

In der Qualifikation gelang dem Chinesen Xiao Guodong sein erstes Maximum Break. Es war das 169. offiziell anerkannte Maximum Break der Geschichte.

In der ersten Runde, am 7. Dezember 2021, gelang Jimmy Robertson gegen Lee Walker, im fünften und letzten Frame der Begegnung, das 4:1 mit einer Gesamtpunktzahl von 178, indem er beim Stand von 45 zu 6 eine „Total Clearance“ von 133 Punkten spielte. Er stellte damit einen neuen offiziellen Rekord auf. 44 dieser Punkte ergaben sich aber aus Fouls, die sein Gegner gespielt hatte.

Preisgeld 
Im dritten Jahr in Folge blieb das Preisgeld auf einer Gesamthöhe von 405.000 £ stehen. Auch die Verteilung blieb unverändert.

Hauptturnier 
Bis zum Achtelfinale galt für alle Spiele der Modus Best of 7 (wer zuerst 4 Frames gewinnt, gewinnt das Match). Ab dem Viertelfinale stieg das auf Best of 9, Best of 11 und schließlich im Endspiel Best of 17.

Das Hauptturnier begann am 7. Dezember in Llandudno, nachdem tags zuvor an selber Stelle noch die 18 ausstehenden Spiele der Qualifikationsrunde ausgetragen worden waren. Die ersten drei Runden wurden in drei Tagen an vier Tischen gespielt, ab dem Viertelfinale ab Freitag gab es nur noch einen Tisch und eine Runde pro Tag bis zum Finale am Sonntag.

A = Amateurspieler (während dieser Saison nicht auf der Main Tour; Qualifikation über die Q-School-Order-of-Merit)

kl. = kampflos

Finale

Qualifikation 
Die Qualifikationsrunde wurde in zwei Teilen ausgetragen. Vom 24. bis 29. September 2021 fanden im Barnsley Metrodome in der nordenglischen Stadt Barnsley 46 Partien statt. Die Partien der Top 16 bzw. die der beiden Wildcard-Spieler des schottischen Verbands (die beiden U-21-Spieler Liam Graham und Amaan Iqbal) wurden erst einen Tag vor Beginn des Hauptturniers in Llandudno gespielt.

An jedem der 6 Spieltage wurden in jeweils 4 Sessions 8 bzw. am Schlusstag in 3 Sessions 6 Partien ausgetragen. Modus aller Matches war Best of 7 (4 Gewinnframes).

|

|}
|}
A = Amateurspieler (während dieser Saison nicht auf der Main Tour; Qualifikation über die Q-School-Order-of-Merit)
WC = Wildcard des schottischen Verbands SB&SA
kl. = kampflos weiter

Century-Breaks

Held-over und Hauptrunde 
34 Spieler erzielten 53 Centuries. Das höchste Break der Hauptrunde spielte Fergal O’Brien, die meisten Aufnahmen mit mehr als einhundert Punkten erzielten mit jeweils 5 die Spieler Mark Selby und Judd Trump.

Qualifikation 
In der Qualifikation in Barnsley wurden 22 Breaks von 100 oder mehr Punkten erzielt. Xiao Guodong gelang bei seinem knappen 4:3-Sieg sein erstes Maximum Break. Das „perfekte Break“ brachte ihm den entscheidenden 4. Frame.

Quellen

Weblinks 
 2021 Scottish Open bei CueTracker

2021
Snookerveranstaltung 2021
Home Nations Series
Billardturnier in Llandudno (Wales)